Muang Hôngsa kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Hôngsa (ort), Sainyabuli, 
 Muang Hôngsa (distrikt), Sainyabuli, 

Robotskapade Laosförgreningar